Мирекурское кружево - это коклюшечное кружево, происходящее из города Мирекур, к западу от французского департамента Вогезы.

История 

В  XV-XVI  веках кружево было введено в Лотарингию и, в частности, в Мирекур итальянскими мастерами при поддержке герцогов Лотарингии. Женщины окрестных деревень плели кружева и вышивали, используя венецианскую иглу. Изделия  отправлялись в Париж.

 В 1599 году  кружеву обучались молодые девушки.
 В 1619 году кружевами занимались и монахини Конгрегации Нотр-Дам, основанной Пьером Фурье .
 В 1625 году город подписал с больницей договор на обучение девочек кружевоплетению. В последующие годы количество кружевниц увеличивается. Кружевоплетением занимаются все социальные классы : сироты, жены рабочих и крестьян, которые находят там средства для возврата денег,  молодые девушки, которые зарабатывают средства для пополнения своих гардеробов.

Около 1790 года торговля кружевами была очень активной. Товарооборот  обеспечивают несколько тысяч кружевниц. Торговцы перепродавали их оптовикам, а разносчики отвозили кружево в Швейцарию, Германию, Фландрию, Италию и Испанию.

Золотой век кружева приходится на 1850 год. Тогда в Миркуре и соседних деревнях было около 25 000 кружевниц. Активность снизилась в конце XIX века, в основном из-за изменений в моде.

В середине XX  века, в Миркуре осталось всего несколько кружевниц, которые обучали этому искусству, тем самым обеспечивая поддержание этой деятельности.

Современность 
Сегодня, благодаря динамичному сотрудничеству с более чем 140 участниками, Миркур восстановил свою международную репутацию своему чрезвычайно тонкому кружеву на коклюшках.

Благодаря этому в Миркуре возрождается кружево, здесь проводятся курсы и организуются постоянные выставки, а в Maison de la Dentelle работают кружевницы.

Изготовление 

Для изготовления кружева используют подушку, на которой закреплены стежки, и деревянные шпульки. Постепенно кружево  превратилось в легкое льняное кружево, а затем в хлопковое в простых и элегантных узорах. Искусство рисования будет развиваться благодаря моделям мистера Дюмона.

В 1834 году использование хлопчатобумажной нити вместо льняной позволило производить более тонкие и аккуратные изделия. Это период беспрецедентного процветания.

Механизация наносит сильный удар и с 1903 года происходит снижение объемов производства.

Распределение труда осуществляется двумя способами: либо работа доставляется в определенные дни в заранее установленное время рабочим на дом и тем самым они избегали поездок, но вынуждены были  соблюдать сроки; либо рабочий сам добирался в депо.

Существовали градации оплаты работы по сложности.

Молодые девушки в возрасте 14-15 лет составляли основную часть домашней рабочей силы. Замужние женщины считали кружевоплетение подработкой.

Для одиноких женщин (овдовевших или незамужних) эта работа является единственным источником дохода.

Кружевной дом Мирекур 
La Maison de la Dentelle, открытый 16 ноября 1996 года, представляет собой постоянную выставку, свидетельствующую о возрождении кружева в Мирекуре.

Кружевной дом  возрождает наследие и открыт для новых творений  кружевниц.

Библиография 
 Мари-Жозе Массоль, кружево Мирекур : Вторая жизнь блокнота кружевницы XIX века ., Издания Карпентье, 2008, 93 с.
 Поль Тюрбан, «Кружево Мирекур, венецианский пережиток в Вогезах», Vosges Matin, 28 августа 2016 г., [ читать онлайн ]

Примечания 

Статьи проекта Франция
Кружево